Arts et Métiers ParisTech – scuole di ingegneria francesi
 Arts-et-Métiers – quartiere del III arrondissement di Parigi
 Arts et Métiers – stazione della metropolitana di Parigi